Rezerwat przyrody Jezioro Laska – jezioro objęte rezerwatem przyrody w woj. pomorskim
4 miejscowości w Polsce:
 Laska – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Laska – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Laska – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Laska – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin
Inne znaczenia
 Laska – kij służący do podpierania się
 Laska (gwara) – śląsko-morawski zespół gwar mieszkańców południowej części Górnego Śląska
 Laska – film
 Laska – gra planszowa

Zobacz też 
 Laski
 Biała laska
 Laska malarska
 Laska marszałkowska (Polska)
 Laska marszałkowska (wojsko)
 Laska komendanta (wojsko)
 Laska Jakuba
 Laska Eskulapa